Der Peugeot 108 ist ein Kleinstwagen, der in der Modellpalette von Peugeot die Nachfolge des 107 antrat. Das Modell wurde im März 2014 auf dem Genfer Auto-Salon vorgestellt. Zwei Monate später begann die Produktion in Kolín (Tschechien), wo der 108 wie schon das Vorgängermodell gemeinsam mit den Schwestermodellen Citroën C1 und Toyota Aygo produziert wurde. Die Auslieferung startete am 12. Juni 2014.

Die Fertigung in dem tschechischen Werk, das Anfang 2021 komplett durch Toyota Motor Manufacturing Czech Republic übernommen wurde, endete Anfang 2022.

Eigenschaften 
Der 108 wurde von PSA und Toyota wie die vorherige Generation gemeinsam entwickelt und teilt sich daher große Teile der Technik mit deren Kleinstwagenmodellen. Anders als zuvor wurde jedoch stärker auf eine optische Unterscheidbarkeit hingearbeitet. Lediglich im Innenraum sind weiterhin die meisten sichtbaren Teile identisch mit den Schwestermodellen.

Vom Vorgänger unterscheidet sich das Modell auch durch seine Positionierung, die nun nicht mehr primär preisbewusste Kunden ansprechen soll, sondern auch Lifestyle-orientierte Konkurrenzprodukte anvisiert.
Daher sind zwar weiterhin Einstiegsmodelle mit sehr geringer Ausstattung (ohne Servolenkung, Radio oder geteilte Rücksitzbank) zu niedrigen Preisen erhältlich, die Mehrzahl der Kunden soll aber nach Wunsch der Hersteller höherpreisige Versionen mit vielen Extras wählen. Unter anderem sind ein Multimedia-System mit Touchscreen und umfangreicher Smartphone-Anbindung oder ein Faltdach erhältlich. Zudem werden zur Individualisierung verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten für Innenraum und Karosserie angeboten, darunter zweifarbige Lackierungen und Aufkleber.

Ausstattungslinien

Zum Start wird der Peugeot 108 in vier Ausstattungsvarianten angeboten.
 108: Die Einstiegsvariante ist nur in Verbindung mit dem günstigsten Motor erhältlich. Alle Sicherheitsmerkmale sind enthalten, ansonsten sind keine nennenswerten Komponenten inbegriffen. Gegen Aufpreis sind lediglich Sonderlackierungen erhältlich.
 Access: Diese Version unterscheidet sich von der Basisausstattung durch eine Servolenkung und ein höhenverstellbares Lenkrad. Zudem sind hier einzelne Extras, wie etwa ein Radio, bestellbar.
 Active: Active verfügt serienmäßig über einige Zusatzausstattungen wie eine Zentralverriegelung, eine Audioanlage und elektrische Fensterheber vorn. Weitere Optionen sind möglich. Die Variante ist mit allen Motoren kombinierbar und in der Variante TOP! mit Stoffverdeck erhältlich.
 Allure: Die höchste Ausstattungsstufe ist mit allen Motoren außer der Einstiegsversion und mit TOP! kombinierbar. Hierbei kommen unter anderem eine Klimaanlage und ein Touchscreen hinzu. Weitere Extras und Pakete sind erhältlich.
 Roland Garros: Als Spitzenmodell wurde 2015 der 108 Roland Garros angeboten, welcher auf dem 108 Topmodell Allure basiert und zusätzlich Klimatisierungsautomatik, Lichtsensor, Rückfahrkamera und ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem serienmäßig mit bringt. Das Sondermodell war ausschließlich mit der Top-Motorisierung erhältlich.

Technische Daten 
Der u. a. reibungsoptmierte 1,0-Liter-Motor stammt von Toyota. Der größere 1,2-Liter-PureTech-Motor wurde von PSA entwickelt und war im 108, Citroën C1 und in einigen Märkten auch im Toyota Aygo erhältlich.

Zulassungszahlen 
In der Bundesrepublik Deutschland sind zwischen 2014 und 2022 30.461 Peugeot 108 neu zugelassen worden. Mit 5.405 Einheiten war 2018 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Offizielle Peugeot 108-Webseite (Dreitürer), abgerufen am 4. August 2018.

Einzelnachweise 

108
Kleinstwagen
Kombilimousine